Cer o CER se puede referir a:

 Reducción de Emisión certificada
 método CER (Captura, Esterilización y Retorno), para el control de las colonias felinas.